Jméno Bylany nese více obcí:
 Bylany (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Bylany (Malé Březno), k. ú. Bylany u Mostu – zaniklá vesnice dnes na území Malého Března

…nebo částí obcí:
 Bylany (Chrášťany) – část obce Chrášťany v okrese Kolín
 Bylany (Miskovice) – část obce Miskovice v okrese Kutná Hora

Externí odkazy